Der Phosphat-Citrat-Puffer (synonym McIlvaine-Puffer) ist ein in der Biochemie verwendeter Puffer, der unter anderem aus Phosphat und Citrat besteht.

Eigenschaften 
Der Phosphat-Citrat-Puffer wird aus zwei wässrigen Stammlösungen A (basisch, 0,2 M Dinatriumphosphat) und B (sauer, 0,1 M Citronensäure) erzeugt. Durch Veränderung der Anteile der beiden Stammlösungen können im Phosphat-Citrat-Puffer pH-Werte von 2,2 bis 8 eingestellt werden.

Er wird unter anderem in der Färbelösung für die Meerrettichperoxidase im Zuge einer Immunfärbung verwendet, z. B. im ELISA. In einer 1:1-Mischung mit Glycerol wird er zudem als Eindeckmedium in der Mikroskopie verwendet. Daneben wird er in der Mikroskopie auch zum Waschen und Färben der Präparate verwendet. Für einen RNase-Verdau wird der Phosphat-Citrat-Puffer mit einem pH-Wert zwischen 3,8 und 4 verwendet. Der Phosphat-Citrat-Puffer wurde 1921 von Theodore Clinton McIlvaine veröffentlicht.

Einzelnachweise 

Puffer (Chemie)
Protein-Methode